La denominazione Alfa Romeo 1750 è stata attribuita, commercialmente o giornalisticamente, a differenti modelli o versioni di automobili prodotte dall'Alfa Romeo: 

6C 1750 del 1929
1750 Berlina del 1968
1750 GT Veloce del 1968
1750 Spider Veloce del 1968
1750 GTAm del 1970